Sobór Świętych Borysa i Gleba w Nowogródku – prawosławny sobór parafialny w Nowogródku
 Sobór Świętych Borysa i Gleba w Dyneburgu – sobór prawosławny w Dyneburgu
 Sobór Świętych Borysa i Gleba w Czernihowie – prawosławny sobór w Czernihowie